Thorsten Becker – calciatore tedesco
 Thorsten Becker – scrittore tedesco